Люзиньи́-сюр-Уш () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Блиньи-сюр-Уш. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21360.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 107 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 66 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 53 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 80,3 %, в 1999 году было 65,1 %). Из 53 активных жителей работали 48 человек (28 мужчин и 20 женщин), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 13 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Люзиньи-сюр-Уш 

Коммуны департамента Кот-д’Ор